:
 Kwiatków (Ostrów Wielkopolski)
 Kwiatków (Woiwodschap Opole)